Plaza de San José puede referirse a:

Plaza de San José, Albacete.
Plaza de San José, Barranquilla.
Plaza de San José, San Juan, Puerto Rico.
Plaza de San José de Calasanz, Albacete.
Plazas de San José, San José de Mayo, Uruguay.